De Jack's Dutch Darts Championship 2022 was het achtste Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2022. Het toernooi werd gehouden van 27 tot en met 29 mei in Zwolle.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £ 140.000.

 
Het prijzengeld telde mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde werd uitgeschakeld kreeg hij wel het prijzengeld van £ 2.000, maar telde dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers 
De 16 beste deelnemers van de PDC ProTour Order of Merit op 30 april 2022 kwalificeerden zich automatisch voor het evenement en werden geplaatst in de tweede ronde.

De overige 32 plaatsen gingen naar spelers van zes kwalificatie-evenementen: 24 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 9 mei 2022), twee van de Associate Member Qualifiers (gehouden op 24 april 2022), de twee hoogst gerangschikte Nederlandse spelers uit de ProTour, twee van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 26 mei 2022), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 20 februari 2022) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 24 april 2022).

Luke Humphries zou als de als vijfde geplaatste speler deelnemen, maar trok zich terug om persoonlijke redenen. Als gevolg hiervan werd Chris Dobey een geplaatste speler en kwam er een extra plaats vrij bij de Host Nation Qualifiers. Op de ochtend van de eerste dag trok ook Jim Williams zich terug, waardoor Ritchie Edhouse een bye kreeg naar de volgende ronde.

De volgende spelers namen deel aan het toernooi:

Schema

Trivia
 Van de kwartfinalisten hadden slechts twee spelers een geplaatste status op dit toernooi. Nog nooit stonden er zo weinig 'seeds' in de kwartfinale van een Euro Tour-toernooi.

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in Nederland
Sportevenement in Zwolle